Державна ліга 1935/36 () — дванадцятий професіональний розіграш чемпіонату Чехословаччини з футболу. Переможцем змагань після трирічної перерви став клуб «Спарта» (Прага).

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири

Чемпіони 
 Богуміл Кленовець (26/9п) 
 Ярослав Боучек (-/0),
 Раймон Брен (-/22),
 Ярослав Бургр (-/0),
 Йозеф Чтиржокий (-/0),
 Фердінанд Фацзінек (-/17),
 Вацлав Грушка (-/0),
 Геза Калочаї (-/7),
 Йозеф Коштялек (-/7),
 Олдржих Неєдлий (-/26),
 Франтішек Пельцнер (-/2),
 Павел Поллак (-/0),
 Йозеф Седлачек II (-/0),
 Еріх Србек (-/0),
 Олдржих Зайчек (-/17).
 Тренер: Ференц Седлачек.

Посилання 
 Чемпіонат Чехословаччини на rsssf.com 
 Чемпіонат Чехословаччини на неофіційному сайті клубу «Славія» 
 Чемпіонат Чехословаччини 1935-36 на eu-football.info   

Чехословаччина
Чехословаччина
1936